Strážce koruny byl úřad, jehož náplní byla ochrana královské koruny, případně celého souboru korunovačních klenotů.

 Strážce koruny v Čechách, úřad zřízen v roce 1792, jeden strážce za panský stav, druhý za rytířský
 Strážce uherské koruny